
Termin bromo ima više značenja.
 Bromo je prefiks za element brom
 Bromo-DragonFLY, psihodelični halucinogen